HT
 Haiti - seguindo ISO 3166
 Hyper-threading - Tecnologia usada em processadores

 ht
 .ht - Domínio de topo de Haiti

Desambiguações de siglas